Sommeregg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Graben zu Sommeregg, Andreas von Graben († 1463), kärntnerischer Ritter und Edelmann
 Haymeran von Rain zu Sommeregg, kärntnerischer Edelmann von bayerischer Abkunft

Sommeregg  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sommeregg (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land
 Burg Sommeregg, im Dorf Schloßau, Gemeinde Seeboden am Millstätter See, Kärnten; Sitz der gleichnamigen Burggrafschaft und Herrschaft

Siehe auch:
 Sommereck